Чалько () — муниципалитет в Мексике, штат Мехико, с административным центром в городе Чалько-де-Диас-Коваррубьяс. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила 310 130 человек.

Общие сведения 
Название Chalco происходит из языка науатль и его можно перевести как место на побережье озера.

Площадь муниципалитета равна 219 км², что составляет 1 % от площади штата. Он граничит с другими муниципалитетами штата Мехико: на севере с Истапалукой, на востоке с Тлальманалько, на юге с Кокотитланом, Темаматлой и Хучитепеком, на западе с Валье-де-Чалько-Солидаридадом и Федеральным округом Мексики.

История 
30 ноября 1994 года из состава муниципалитета была выведена территория, прилегающая к озеру Чалько, и создан муниципалитет Валье-де-Чалько-Солидаридад с административным центром в городе Хико.

11 ноября 2011 года, близ города Санта-Катарина-Айоцинго, разбился вертолёт с министром внутренних дел Мексики — Франсиско Блаке Мора.

Учреждение и состав 
Муниципалитет был образован 31 января 1824 года, в его состав входит 61 населённый пункт, самые крупные из которых:

Экономическая деятельность 
По статистическим данным 2000 года, работоспособное население занято по секторам экономики в следующих пропорциях: сельское хозяйство и скотоводство — 5,7 %, промышленность и строительство — 32,5 %, сфера обслуживания и туризма — 59,3 %.

Инфраструктура 
По статистическим данным 2010 года, инфраструктура развита следующим образом:
 электрификация: 99,1 %;
 водоснабжение: 92,9 %;
 водоотведение: 96,9 %.

Туризм 
Основные достопримечательности:
 церковь Апостола Сантьяго, построенная в XVI веке;
 церковь Сретения в Ла-Канделария-Тлапала, построенная в XVII веке;
 церковь Святого Григория Великого в Сан-Грегорио-Куауцинго, построенная в XIX веке;
 церковь Святого Лукаса в Сан-Лукас-Амалиналько, построенная в стиле барокко в XVIII веке;
 церковь Святой Катарины Великомученицы в Санта-Катарина-Айоцинго, построенная в готическом стиле в VI веке;
 бывшая асьенда Сан-Хуан;
 археологический музей.

Источники

См. также 
 Муниципалитеты Мехико
 Портал:Мексика

Муниципалитеты Мехико